Jaroslav Kahánek (ur. 9 stycznia 1977) – czeski skoczek narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (1994), zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1996/1997.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 stycznia 1994 roku w Libercu, zajmując 43. miejsce w konkursie głównym. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobył w kolejnym sezonie, 10 grudnia 1994 roku w Planicy, kiedy uplasował się na 24. miejscu. W swojej karierze dziewięciokrotnie zdobywał punkty Pucharu Świata, raz swój występ zakończył w czołowej dziesiątce zawodów tej rangi – 28 stycznia 1995 roku w Lahti zajął ósme miejsce (tego samego dnia był również ósmy w konkursie drużynowym).

W 1997 roku wziął udział w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. W rywalizacji indywidualnej na normalnej skoczni zajął 42. miejsce.

Trzykrotnie zwyciężył w konkursach Pucharu Kontynentalnego w marcu 1997 roku. Triumf odniósł podczas zawodów tej rangi w Courchevel i dwukrotnie w Braunlage. W sezonie tym odniósł zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997 Trondheim (NOR) – 42. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1994 Breitenwang (AUT) – 12. miejsce
 1995 Gällivare (SWE) – 28. miejsce

 Drużynowo
 1994 Breitenwang (AUT) – srebrny medal
 1995 Gällivare (SWE) – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019